Die Bezirksliga Neubrandenburg 1984/85 war die 33. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Neubrandenburg durchgeführten Bezirksliga Neubrandenburg. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Neubrandenburg und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG Lok/Armaturen Prenzlau sicherte sich mit acht Punkten Vorsprung auf die Armeesportgemeinschaft (ASG) Vorwärts Drögeheide ihren sechsten Bezirksmeistertitel und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur übergeordneten DDR-Liga. In dieser belegten die Prenzlauer in der Staffel 2 den ersten Rang und kehrten nach einjähriger Abwesenheit in die DDR-Liga zurück.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen der Vorjahresaufsteiger BSG Verkehrsbetriebe Waren und nach vier Spielzeiten die BSG Traktor Ferdinandshof ab. Im Gegenzug zur Folgesaison stiegen die drei Staffelsieger der Bezirksklasse in die Bezirksliga auf. Neben Bezirksliganeuling ASG Vorwärts Fünfeichen (Staffel 1), gelang dies der Zweitvertretung von Lok/Armaturen Prenzlau (Staffel 2) und der BSG Fortschritt Malchow (Staffel 3).



Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 63.260 Zuschauer (ø 264 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 1.800 BSG Lokomotive Pasewalk – BSG Lok/Armaturen Prenzlau (9. Spieltag)
 Größte Heimkulisse (ø)
 16.850 (ø 1.123) BSG Lok/Armaturen Prenzlau

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

1984
Fußballsaison 1984/85